

Елдридж — місто, штат Алабама
 Елдридж — місто, штат Айова
 Елдридж — переписна місцевість, штат Каліфорнія